Seguí steht für:

 Seguí (1918), Minensucher und -leger der argentinischen Marine (Stapellauf 1918)
 Seguí (Entre Ríos), Gemeinde in Argentinien

Seguí ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Seguí (1934–2022), argentinischer Maler und Grafiker
 Enrique Eguía Seguí (* 1962), argentinischer Geistlicher, Weihbischof in Buenos Aires
 Salvador Seguí (1886–1923), spanischer Anarchist